Fotbollsallsvenskan 1997 spelades 6 april–26 oktober 1997 och vanns av Halmstads BK.

Upplägg
Serien bestod av 26 omgångar. Lag 11 och 12 fick spela nedflyttningskval medan Lag 13 och 14 flyttades ner. En seger gav 3 poäng, ett oavgjort resultat gav 1 poäng och en förlust gav 0 poäng.

Förlopp
Den 10 april 1997 skickades ett hotbrev, med avsändaren "AIK Terror", ut till Sveriges elitdomare, med hot om att skada domarnas familjer om de inte dömde till AIK:s fördel.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 1998 

BK Häcken och Östers IF till Allsvenskan 1998.

Skytteligan 
 14 mål: Mats Lilienberg, Halmstads BK, Christer Mattiasson, IF Elfsborg och Dan Sahlin, Örebro SK
 13 mål: Andreas Andersson, IFK Göteborg och Andreas Hermansson, Trelleborgs FF
 12 mål: Niclas Kindvall, Malmö FF
 11 mål: Mattias Jonson, Helsingborgs IF
 10 mål: Hans Eklund, Östers IF, Yksel Osmanovski, Malmö FF och Stefan Pettersson, IFK Göteborg

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 17 704: Malmö FF–Helsingborgs IF 4–2, Malmö Stadion den 3 augusti 1997
 16 232: IF Elfsborg–IFK Göteborg 3–0, Ryavallen den 7 april 1997
 14 301: Helsingborgs IF–Malmö FF 3–1, Olympia den 16 juni 1997
 14 184: Halmstads BK–Ljungskile SK 3–0, Örjans vall den 26 oktober 1997
 14 085: Helsingborgs IF–IFK Göteborg 2–0, Olympia den 19 maj 1997

Publiksnitt per lag 
 9 159: Helsingborgs IF
 7 857: IFK Göteborg
 7 507: IF Elfsborg
 6 941: Örebro SK
 6 820: Malmö FF
 6 736: Halmstads BK
 6 733: AIK
 5 176: Degerfors IF
 4 568: IFK Norrköping
 4 308: Västerås SK
 3 773: Östers IF
 2 780: Ljungskile SK
 2 762: Örgryte IS
 2 542: Trelleborgs FF

Svenska mästarna 
 Tränare: Tom Prahl
Lagkapten: Tommy "Hacke" Andersson

Källor

Fotnoter

Externa länkar
RSSSF - Sweden 1997

Fotboll i Sverige 1997
1997
Fotbollssäsongen 1997